Софья Валерьевна Волкова (3 июля 1987, Москва, Россия) — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, 5-кратная чемпионка мира,  Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Родились в Москве. Окончила  школу № 1265 Юго-Западного административного округа города Москва.

В сборной команде России с 2007 по 2009 год.  Чемпионка мира (2007, 2009).

В настоящее время — руководит школой синхронного плавания в Москве.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России 
 Мастер спорта России международного класса

Примечания 

Синхронисты России
Тренеры по синхронному плаванию
Чемпионы мира по синхронному плаванию